Borsotti ist der Familienname folgender Personen:

 Camilla Borsotti (* 1988), italienische Skirennläuferin
 Giovanni Borsotti (* 1990), italienischer Skirennläufer